Во́логда — многозначный термин:
 Вологда — город в России, административный центр Вологодской области.
 Вологда — река в Вологодской области, правый приток Сухоны.
 «Вологда» — известная песня в исполнении ВИА «Песняры».
 Вологда — аэропорт в 8 км к северу от Вологды.
 Вологда-1 — железнодорожный вокзал и станция в Вологде.
 «Вологда» — государственная телевизионная и радиовещательная компания в Вологодской области.
 «Вологда» — универсальный спортивный комплекс.
 «Вологда» — футбольный клуб выступающий во Втором Дивизионе.
 «Вологда» — средний десантный корабль проекта 572 или «Бурея» ВМФ ВС Союза ССР.
 «Вологда» — именное наименование Б-402, советской и российской дизель-электрической подводной лодки проекта 877 «Палтус».

 «Вологда-Чеваката» — российская женская баскетбольная команда из города Вологда.